Akinola ist der Familienname folgender Personen:

 Ayo Akinola (* 2000), kanadisch-US-amerikanischer Fußballspieler
 Peter Akinola (* 1944), nigerianischer Geistlicher
 Simeon Akinola (* 1992), nigerianischer Fußballspieler
 Tim Akinola (* 2001), nigerianisch-englischer Fußballspieler
 Tunji Akinola (* 1998), englischer Fußballspieler
 Yewande Akinola (* 1984), nigerianische Ingenieurin, Mitglied der Order of the British Empire

Siehe auch:
 Akintola